Neovia (dt. neuer Weg) steht für:
Neovia Financial, ehemaliger Name von Paysafe
 Neovia Logistics Services, Logistikdienstleister